Osoby o tym nazwisku:
 David Ochieng – kenijski piłkarz 
 Duncan Ochieng – kenijski piłkarz 
 Kennedy Ochieng – kenijski lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk
 Paul Ochieng – kenijski piłkarz